

Codici 
 BYG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Johnson County, Buffalo (Wyoming), Stati Uniti

Musica 
 BYG Records – etichetta discografica francese, specializzata in free jazz e rock progressivo, attiva dal 1967 al 1972
 BYG Actuel – etichetta discografica francese affiliata alla BYG Records